As eleições autárquicas de 2021 serviram para eleger os diferentes órgãos do poder local autárquico do concelho da Guarda.

Numa das surpresas das eleições, o movimento independente "Pela Guarda", liderado pelo antigo líder da concelhia do PSD Sérgio Costa, conquistou a Câmara da Guarda. Ao conseguir 36,22% dos votos e 3 vereadores, o movimento independente pôs fim a 8 anos de governação social-democrata.

O Partido Social Democrata, sofrendo os efeitos da divisão local interna, perdeu a liderança da autarquia e ficou-se pelos 33,68% e 3 vereadores.

Por fim, o Partido Socialista, que liderou a Câmara da Guarda durante 37 anos de consecutivos (1976 a 2013), viu-se reduzido ao pior resultado de sempre, conseguindo pouco mais de 17% dos votos e um vereador.

Candidatos

Resultados Oficiais 
Os resultados nas eleições autárquicas de 2021 no concelho da Guarda para os diferentes órgãos do poder local foram os seguintes:

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Resultados por Freguesia

Câmara Municipal

Adão

Aldeia do Bispo

Aldeia Viçosa

Alvendre

Arrifana

Avelãs da Ribeira

Avelãs de Ambom e Rocamondo

Benespera

Casal de Cinza

Castanheira

Cavadoude

Codesseiro

Corujeira e Trinta

Faia

Famalicão

Fernão Joanes

Gonçalo

Gonçalo Bocas

Guarda

Jarmelo (São Miguel)

Jarmelo (São Pedro)

João Antão

Maçainhas

Marmeleiro

Meios

Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro

Panoias de Cima

Pega

Pera do Moço

Porto da Carne

Pousade e Albardo

Ramela

Rochoso e Monte Margarida

Santana da Azinha

Sobral da Serra

Vale de Estrela

Valhelhas

Vela

Videmonte

Vila Cortês do Mondego

Vila Fernando

Vila Franca do Deão

Vila Garcia

Assembleia Municipal

Adão

Aldeia do Bispo

Aldeia Viçosa

Alvendre

Arrifana

Avelãs da Ribeira

Avelãs de Ambom e Rocamondo

Benespera

Casal de Cinza

Castanheira

Cavadoude

Codesseiro

Corujeira e Trinta

Faia

Famalicão

Fernão Joanes

Gonçalo

Gonçalo Bocas

Guarda

Jarmelo (São Miguel)

Jarmelo (São Pedro)

João Antão

Maçainhas

Marmeleiro

Meios

Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro

Panoias de Cima

Pega

Pera do Moço

Porto da Carne

Pousade e Albardo

Ramela

Rochoso e Monte Margarida

Santana da Azinha

Sobral da Serra

Vale de Estrela

Valhelhas

Vela

Videmonte

Vila Cortês do Mondego

Vila Fernando

Vila Franca do Deão

Vila Garcia

Juntas de Freguesia

Adão

Aldeia do Bispo

Aldeia Viçosa

Alvendre

Arrifana

Avelãs de Ambom e Rocamondo

Benespera

Casal de Cinza

Castanheira

Cavadoude

Codesseiro

Corujeira e Trinta

Faia

Famalicão

Fernão Joanes

Gonçalo

Gonçalo Bocas

Guarda

Jarmelo (São Miguel)

Jarmelo (São Pedro)

Maçainhas

Marmeleiro

Meios

Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro

Panoias de Cima

Pega

Pera do Moço

Porto da Carne

Pousade e Albardo

Ramela

Rochoso e Monte Margarida

Santana da Azinha

Sobral da Serra

Vale de Estrela

Valhelhas

Vela

Videmonte

Vila Cortês do Mondego

Vila Fernando

Vila Garcia 

G
Autarquicas 2021